Ibrahim Chaïbi (1978-), universitaire et homme politique tunisien
Karim Chaïbi (?-), un historien et cartographe franco-algérien
 Layachi Chaïbi (1945-), un homme politique algérien
 Tahar Chaïbi (1946-2014), un footballeur international tunisien

Homonymie de patronyme